Погородненский сельсовет — административная единица на территории Вороновского района Гродненской области Республики Беларусь. Административный центр — агрогородок Погородно.

История 
3 ноября 2013 года в состав Погородненского сельсовета включены населённые пункты упразднённого Полецкишского сельсовета — агрогородок Полецкишки, деревни Войдаги, Довгялы, Дробишуны, Дутишки, Мухлядишки, Поройсть, Товзгиняны, Ясянцы и хутора Гута, Чеглики, Юндилишки.

Состав 
Погородненский сельсовет включает 30 населённых пунктов:
 Абалишки — хутор.
 Войдаги — деревня.
 Гольмантишки — деревня.
 Грубянцы — хутор.
 Гута — хутор.
 Довгердишки — деревня.
 Довгялы — деревня.
 Дробишуны — деревня.
 Дутишки — деревня.
 Жусины — деревня.
 Заречье — деревня.
 Ёни — хутор.
 Конюхи — деревня.
 Лопатишки — деревня.
 Мухлядишки — деревня.
 Осова — деревня.
 Повиланцы — хутор.
 Погородно — агрогородок.
 Подворанцы — деревня.
 Поди — деревня.
 Подитва — деревня.
 Полецкишки — агрогородок.
 Поройсть — деревня.
 Протишки — хутор.
 Татарка — деревня.
 Товзгиняны — деревня.
 Трумпишки — деревня.
 Чеглики — хутор.
 Юндилишки — хутор.
 Ясянцы — деревня.

Культура 

 Музейная комната "Спадчына" ГУО "Полецкишская средняя школа" (2004 г.) в аг. Полецкишки
 Музейная комната "Сведкi мiнуўшчыны" ГУО "Учебно-педагогический комплекс Переганцевские ясли-сад - базовая школа" (1996 г.) в аг. Переганцы
 Этнографический уголок "Матывы роднага краю" филиала "Полецкишский центр культуры и досуга" (2000 г.) в аг. Полецкишки

Достопримечательность 

 Костёл Святого Юрия (Георгия) в д. Осова
 Каплица в аг. Погородно 
 Каплица в аг. Полецкишки
 Каплица в д. Подитва

См. также 
 Вороновский район

Примечания

Ссылки 
 Вороновский райисполком 
 Населённые пункты Республики Беларусь

Сельсоветы Вороновского района